Альбин Эггер-Линц (; 29 января 1868, Дёльзах-Штрибах — 4 ноября 1926, Больцано) — австрийский живописец.

Биография 
Ингенуин Альбуин Тройер, позднее взявший имя Альбин Эггер-Линц, родился в Дёльзах-Штрибахе, рядом с Лиенцем в Тироле. Был внебрачным сыном крестьянки Марии Тройер и фотографа и церковного художника Георга Эггера. С 1869 года живет в семье отца и получает его фамилию. Имя Эггер-Линц появляется в каталоге выставки в 1891 году.

Сначала обучался у своего отца, затем — в мюнхенской Академии художеств, где на него оказали влияние Франц Дефреггер и Жан-Франсуа Милле.

В своем творчестве особое внимание уделял деревенскому жанру и историческим полотнам. Под влиянием Ходлера его художественный язык обрел монументальную выразительность.

В 1899 году переезжает в Вену. В 1908—1910 годах — участник Венского Сецессиона. В 1911 и 1912 годах он профессор в Саксонско-Веймарской Высшей школе изобразительного искусства.

В 1918 году он отказался от места профессора в Венской академии и поселился в Южном Тироле. Эггер-Линц скончался 4 ноября 1926 года в пригороде Больцано.

Галерея

См. также 
 Замок Брук (Лиенц)

Литература

Примечания 

Художники Австрии
Почётные граждане Лиенца